Das National Register of Historic Places in Puerto Rico ist Teil des nationalen Denkmalschutzprogramms der Vereinigten Staaten (Bauwerke, Objekte, Stätten und historische Distrikte).

Liste 
Diese Liste enthält alle historischen Distrikte des National Register of Historic Places (NRHP).

Anzahl der Objekte und historischen Distrikte

Siehe auch 
 National Register of Historic Places
 National Historic Landmarks in Puerto Rico
 Geschichte Puerto Ricos

Weblinks 

  (spanisch)
 

Geschichte Puerto Ricos
!